Багрянцева — русская фамилия, женская форма фамилии .

Известные носители:

 Багрянцева, Анна Юрьевна (род. 1981) — украинский поэт, прозаик, драматург, переводчик.
 Багрянцева, Ирина Викторовна (более известна под фамилией Назарова; род. 1957) — советская легкоатлетка.
 Багрянцева, Елизавета Петровна (1929—1996) — советская метательница диска. См. также 
 Багринцева